Чемпионат Испании по футболу 1975/1976 — 45-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Реал Мадрид» стал чемпионом Испании в 17-й раз. В турнире принимали участие 18 клубов. Было сыграно 306 игр и забито 765 голов.

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Источник: www.rsssf.com

Потуровая таблица

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 9 голов
 «Атлетик Бильбао» — «Валенсия»  — 5:4 (13-й тур, 14 декабря 1975 года)
 Самая крупная победа в гостях: 2 гола
 «Гранада» — «Барселона»  — 0:2 (22-й тур, 15 февраля 1976 года)
 «Лас-Пальмас» — «Валенсия»  — 2:4 (4-й тур, 27 сентября 1975 года)
 «Бетис» — «Атлетико»  — 1:3 (12-й тур, 7 декабря 1975 года)
 «Бетис» — «Реал Мадрид»  — 0:2 (4-й тур, 28 сентября 1975 года)
 «Реал Мадрид» — «Барселона»  — 0:2 (32-й тур, 30 апреля 1976 года)
 «Овьедо» — «Атлетико»  — 0:2 (10-й тур, 23 ноября 1975 года)
 «Сарагоса» — «Валенсия»  — 0:2 (9-й тур, 9 ноября 1975 года)
 «Реал Сосьедад» — «Овьедо»  — 0:2 (16-й тур, 4 января 1976 года)
 «Спортинг» — «Реал Мадрид»  — 0:2 (11-й тур, 30 ноября 1975 года)
 «Спортинг» — «Эркулес»  — 1:3 (5-й тур, 5 октября 1975 года)
 Самая крупная победа дома: 5 голов
 «Барселона» — «Эспаньол»  — 5:0 (13-й тур, 14 декабря 1975 года)
 «Лас-Пальмас» — «Расинг Сантандер»  — 5:0 (14-й тур, 20 декабря 1975 года)
 «Реал Мадрид» — «Бетис»  — 5:0 (21-й тур, 8 февраля 1976 года)
 «Спортинг» — «Бетис»  — 5:0 (23-й тур, 22 февраля 1976 года)
 «Спортинг» — «Эспаньол»  — 6:1 (9-й тур, 9 ноября 1975 года)

Ссылки 
 Официальный сайт Ла Лиги
 Статистика на fbleague.com

1976
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1975 году
Спорт в Испании в 1976 году